Харамаки:

 Харамаки (одежда) — пояс, элемент японской одежды.
 Харамаки — пояс, элемент самурайских доспехов.